Hamming kan hentyde til
 Richard W. Hamming – en amerikansk matematiker
Efter ham er opkaldt: 
 Hamming-vindue – en matematisk funktion brugt indenfor signalbehandling
 Hamming-kode – en kode der kan detektere og korrigere fejl, brugt ifm. signaltransmission
 Hamming-afstand – et mål for hvor forskellige to ord/bitfølger er